Kirchholtes ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kirchholtes (1882–1959), deutscher Jurist und Diplomat
 Heinrich Kirchholtes (1886–1959), deutscher Bankier